

Sigle 
 Cacciatorpediniere
 Cantico dei Cantici
 Campo totale
 Capotreno
 Česká televize – rete televisiva della Repubblica Ceca
 Clackamas Technology
 Commissario tecnico
 Concilium Tridentinum
 Tomografia computerizzata (Computed tomography)

Codici 
 CT – codice vettore IATA di Alitalia CityLiner
 CT – vecchio ISO 3166-2:AU dell'Australian Capital Territory (Australia), sostituito da ACT nel 2004
 CT – codice ISO 3166-2:ES della Catalogna (Spagna)
 CT – codice ISO 3166-2:IN di Chhattisgarh (India)
 CT – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Catania (Italia)
 CT – codice ISO 3166-2:MD di Cantemir (Moldavia)
 CT – codice ISO 3166-2:MW del distretto di Chitipa (Malawi)
 CT – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Costanza (Romania)
 CT – codice ISO 3166-2:US dello stato del Connecticut (USA)

Altro 
 Ct – simbolo del carato 
 Ct – simbolo del centime
 CT – targa automobilistica di Stara Zagora (Bulgaria)
 CT – targa automobilistica di Toruń (Polonia)
 CT – targa automobilistica di Catania (Italia)
 c't – periodico tedesco di informatica
 C.T. (Carlo Torrighelli) – celebre writer attivo a Milano negli anni settanta
 ct – Commissario tecnico nel calcio.